Mata Nui (chiamata così in onore del grande spirito) è un'isola immaginaria dell'universo Bionicle. Creata dopo il grande cataclisma, sarà il teatro delle avventure dei Toa nei primi anni della saga. Verrà distrutta al risveglio di Mata Nui.

La creazione 

Quando Teridax infettò Mata nui con il suo virus, questo cadde in coma e si schiantò sul pianeta di Aqua Magna, sprofondando in mare. Solo la testa affiorò dal mare, e sopra di essa nacque appunto un'isola, che si popolo di vegetazione e Rahi (gli animali Bionicle) in poco tempo. L'isola era divisa in sei regioni (biomi) principali: Ta-Wahi, una regione vulcanica; Ga-Wahi, una regione paludosa e acquatica; Onu-Wahi, una serie di gallerie poste sotto l'isola; Po-Wahi, la regione desertica dell'isola; Le-Wahi, una distesa di foreste e Ko-Wahi, una regione montuosa, perennemente innevata.

Gli anni bui e l'arrivo dei Toa Mata

Dopo che i Toa Metru ebbero sconfitto Teridax e abbandonato Metru-Nui, sbarcarono su questa isola formatasi da poco, e vi depositarono e risvegliarono i Matoran salvati (a cui era stata cancellata la memoria riguardo alla loro vita precedente). I Toa poi ripartirono per salvare alcuni Matoran rimasti. Le cose non filarono esattamente liscio (vedi storyline 2005), ma alla fine i restanti Matoran furono tratti in salvo, a costo però della liberazione di Makuta, precedentemente intrappolato dai Toa. Questi andò a risiedere in una caverna posta sotto Mata Nui, chiamata Mangaia, mentre i Toa, liberando i Matoran, compierono il loro destino, trasformandosi nei turaga. Nella loro nuova forma, popolarono l'isola e formarono sei nuovi villaggi, in base ai loro elementi: Ta-koro governata da Vakama, Ga-Koro governata da Nokama, Onu-Koro governata da Whenua, Po-Koro governata da Onewa, Le-Koro governata da Matau e Ko-Koro governata da Nuju. Presto però, Teridax cominciò ad infettare le maschere dei Rahi presenti sull'isola in modo da metterli contro i villaggi. Per anni i Matoran doverono difendersi dai loro continui attacchi, fino a che un giorno Takua, un matoran, riuscì ad inviare una "richiesta d'aiuto" ai Toa Mata (Tahu, Gali, Onua, Pohatu, Lewa e Kopaka), che giunsero sull'isola tramite dei canestri speciali. Questi ricordavano solo il loro nome e i loro poteri, e i Turaga spiegarono loro il loro compito: sconfiggere Makuta. Prima però dovevano raccogliere le grandi Kanohi, le maschere del potere, sparse sull'isola. I toa cominciarono la loro missione, combattendo contemporaneamente con i Rahi. Alla fine, raccolte tutte le maschere, si riunirono a Kini-nui, un tempio presente al centro di Mata Nui, ed entrarono nel Mangaia. Qui, dopo aver sconfitto dei Rahi simili a granchi, i Manas, raggiunsero Makuta, che si trovava nel corpo di un Matoran deceduto. Con i loro poteri elementali combinati, in poco tempo lo sconfissero.

I Bohrok e i Bohrok-Kal 

Tornati in superficie, però scoprirono che i Bohrok, creature robotiche guidate da un cervello organico, il Kraana, avevano cominciato ad attaccare i villaggi dei Matoran. Vakama disse loro che per fermarli era necessario trovare gli otto tipi di Kraana. I toa cominciarono così la ricerca. Riuniti tutti gli otto tipi, discesero in delle gallerie sotterranee dove si trovava il nido dei Bohrok. Dopo qualche ostacolo giunsero alle Bahrag, le regine dei Bohrok e con una lunga e difficile lotta riuscirono a sconfiggerle, imprigionandole in una prigione di Protodermis solido (un materiale creato dall'unione dei poteri dei Toa). Grazie a delle pozze di Protodermis energizzato poste sotto il pavimento, poi, i Toa Mata si trasformarono nei Toa Nuva, con armi e maschere più potenti. Tuttavia vennero liberati i Bohrok-Kal, versioni particolari dei Bohrok, il cui compito era risvegliare le Bahrag. Questi rubarono i simboli Nuva, pietre contenenti il potere dei Toa e li sconfissero. Trovata la caverna dove erano imprigionate le regine dei Bohrok, i Bohrok-kal non riuscirono però nel loro intento e vennero sconfitti dai Toa, anche grazie ad una maschera, chiamata Vahi, donata da Vakama a Tahu in grado di bloccare il tempo. I Bohrok-kal quindi fallirono e le Bahrag rimasero imprigionate.

La maschera della luce 

Tempo dopo Takua scoprì la Maschera della luce a Ta-Koro, che doveva essere usata per trovare il settimo Toa. Così insieme a Jaller, si mise alla ricerca di questo fantomatico eroe, mentre i Toa diffondevano la notizia. Makuta però, che voleva impedirlo, liberò sei Rahkshi, creature simili a rettili guidate dai Kraata, cervelli ricordanti i Kraana dei Bohrok. I Rahkshi nel loro cammino distrussero ben tre villaggi: Ta-Koro, Ko-Koro e Onu-koro. Alla fine Takua scoprì di essere il toa della luce e divenne Takanuva, mentre i Rahkshi vennero sconfitti dai Toa. Takanuva affrontò poi Makuta nella sua tana e dopo vari avvenimenti lo sconfisse (apparentemente) e scoprì un passaggio segreto, posto sotto Mata Nui, che conduceva a Metru Nui.

L'abbandono e la fine 
Tutti gli abitanti dell'isola migrarono nei giorni successivi verso la nuova isola. I Toa, prima di partire, liberarono le Bahrag, così mentre l'isola veniva abbandonata i Bohrok vennero risvegliati e "ripulirono l'isola da ogni resto dei Matoran. 
Alcuni mesi dopo, quando Mata Nui (ma con la mente di Teridax) venne risvegliato dai Toa a Karda nui, si sollevò dalle acque dopo secoli e il suo volto, alzandosi, distrusse l'isola di Mata Nui, lasciando affondare i resti rimanenti in mare.

Voci correlate

• Bionicle

• Bionicle: Mask of Light

Bionicle